Джон Голмс () — повне англомовне ім'я.

Відомі носії:

 Джон Голмс (дипломат) (1951) — британський дипломат
 Джон Голмс (порноактор) (1944—1988) — порноактор США
 Джон Кленнон Голмс (1926—1988) — автор, поет США

Див. також 
 Голмс